

Люботин — місто обласного значення в Харківській області
 Люботин — село, Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Люботин — пасажирська станція Харківського залізничного вузла Полтавського напрямку

Люботин — село в Старолюбовняському окрузі Пряшівського краю